O Desafio Internacional de Tênis de 1906 foi a 6ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. A competição teve as Ilhas Britânicas como campeã.

Resultados

Final

Desafio final 
A atual campeã, Ilhas Britânicas, defendeu o título contra o campeão da edição de 1905 e venceu:

Fonte

 

1906
1906 no desporto